Collegio elettorale di Portomaggiore – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1891 al 1919
Collegio elettorale di Portomaggiore – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 1993